Eadwulf (auch Eadulf, Eadwlf, Eaduulf) ist ein angelsächsischer männlicher Vorname. Der Name ist aus den Elementen Ead- (=„Reichtum, Glück, Wohlstand“) und -wulf/-ulf (=„Wolf“) zusammengesetzt. Bedeutende Namensträger waren:

 Eadwulf (Northumbria), König von Northumbria (705–706)
 Eadwulf (Lindsey), Bischof von Lindsey (796–836/839)
 Eadwulf (Hereford), Bischof von Hereford (825/832–836/839)
 Eadwulf (Bamburgh), Herrscher von Northumbria (878?–913)
 Eadwulf (Crediton), Bischof von Crediton (um 909–934)
 Eadwulf (Elmham), Bischof von Elmham (vor 955 – nach 966)
 Eadwulf Cudel, Earl von Bernicia, (1016–nach 1020)
 Eadwulf III of Bamburgh, Earl von Bernicia, (1038–1041)

Siehe auch 
 Ealdwulf
 Eardwulf

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname